Чемпионат Европы по дзюдо 1966 года прошёл в Люксембурге.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги чемпионата

1966
Чемпионаты Европы в 1966 году
Спорт в Люксембурге в 1966 году
Чемпионаты Европы в Люксембурге
Дзюдо в Люксембурге